Abraham Furtado (1756-1817), banquier français ;
 Celso Furtado (1920-2004), économiste brésilien ;
 Elza Furtado Gomide (1925-2013), mathématicienne brésilienne ;
 Jorge Furtado (né en 1959), réalisateur brésilien ;
 José Emilio Robalo Furtado (né en 1983), footballeur cap-verdien naturalisé portugais ;
 Nelly Furtado (née en 1978), chanteuse canado-portugaise ;
 Cécile Furtado-Heine (1821-1896), philanthrope française ;
 Ronny Heberson Furtado de Araújo (né en 1986), footballeur brésilien ;
 Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos (née en 1962), chanteuse belgo-portugaise.